Trutgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutgrundet, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Trutgrundet (skär i Vårdö), skär i Vårdö,  (0 ha)
 Trutgrundet (vid Berghamn, Korpo), Åboland,  (1 ha)
 Trutgrundet (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 
 Trutgrundet, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Trutgrundet (vid Illo, Kimitoön), Åboland,  (0 ha)
 Trutgrundet (öster om Hitis, Kimitoön),  (0 ha)
 Trutgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Trutgrund
Trutgrunden